

Cinema 
On Record – film del 1917 diretto da Robert Z. Leonard
On Record – cortometraggio del 2012 diretto da Sean Robinson

Musica 
 On Record – album degli April Wine del 1972